Golfclub Roobeek is een Nederlandse golfclub in Wellerlooi in de Nederlandse provincie Limburg. De clubleden spelen op Golfbaan Eckenduyn in Helden.

De golfbaan ligt op landgoed De Hamert. Vijf holes liggen in open landschap, en de andere vier holes lopen door het bos. Er zijn twee par 4 holes, en de par is 68. Daarnaast zijn er twee 18-hole putting greens, een chipping green en een drivingrange.

Zie ook 
 Lijst van golfbanen in Nederland

Externe links
 Website Golfclub
 Website Eyckenduyn
Roobeek
Sport in Bergen (Limburg)
Bouwwerk in Bergen (Limburg)
Roobeek